Peter Jones (acteur), 1920 – 2000, een Engels acteur en scenarioschrijver 
 Peter Jones (drummer), 1963 – 2012, een Australisch drummer
Peter Jones (ondernemer), 1966, Brits ondernemer
 Peter Jones (scheidsrechter), 1954, een Engels voetbalscheidsrechter
 Peter Jones (warenhuis), een groot warenhuis in centraal Londen